John Hansen er navnet på flere personer:

 John Hansen (atlet), dansk atletikudøver fra Helsingør IF.
 John F. Hansen, dansk atletikudøver fra Frederiksberg IF.
 John Angelo Hansen (født 1924), dansk fodboldspiller fra Bronzeholdet.
 John Rosenkjær Hansen (født 1958), dansk fodboldspiller.
 John Hansen (fodboldspiller, født 1973) (født 1973), dansk fodboldspiller.